Капилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Население — 179 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бадахоса